Ramanathapuram steht für:

 Ramanathapuram, Stadt im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Ramanathapuram (Distrikt), Distrikt im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Ramanathapuram (Puducherry), Dorf im indischen Unionsterritorium Puducherry